Роберт Гарднер (; 5 ноября 1925, Бруклайн, Массачусетс — 21 июня 2014, Кембридж, Массачусетс) — американский учёный,  и -документалист, с 1957 по 1997 год директор Центра изучения кино при Гарвардском университете.

С начала 1950-х годов известен своими работами в области визуальной антропологии, в частности фильмами «Мёртвые птицы» () и «Лес блаженства» (). В 2011 году на кинофоруме в Нью-Йорке состоялась ретроспектива его работ.

Сооснователь вместе со Стэнли Кэвеллом  (в 1979).

Примечания 

Выпускники Гарвардского университета
Преподаватели Гарвардского университета
Преподаватели Университета Пьюджет-Саунда